Q (ク, Ku) es un personaje de la saga de videojuegos Street Fighter. Concretamente apareció por primera vez en Street Fighter III: Third Strike en 1999. Su voz fue puesta por Len Carlson.

Datos del personaje
Es una figura misteriosa, que porta una máscara en el rostro sin rasgos distintivos y un sobre todo encubridor. Aunque puede ser seleccionado como personaje jugable, es un subjefe oculto controlado por la CPU hacia la mitad del modo "Arcade" si se cumplen determinadas condiciones de juego.

No se sabe mucho sobre él, excepto que aparece por diferentes lugares del mundo y quizá esté relacionado con diferentes desastres. Se desconoce su auténtico nombre y tampoco se sabe si es humano o una máquina. No se sabe nada sobre él y la CIA lo está investigando. El único dato que se conoce de manera certera esque Q fue testigo de la caída del imperio Shadaloo.

Otros datos del personaje

Existen 3 rumores sobre quién pueda ser realmente Q:

 Balrog el boxeador, que luego de la caída del imperio de Shadaloo (malgastó todo el dinero en coches, mujeres etc.) regresa en el Street Fighter III. Sus movimientos son parecidos.
 Sea un prototipo de una nueva serie de clase de robots, que ha sido creado por la empresa Shadaloo para el ejército de M. Bison que se ha escapado y está siendo buscado, más aún, los combos, ataques y al ser golpeado respira como un ser humano.
 Sea el futuro cuerpo de M. Bison para cuando lo traigan con vida del más allá.

El primero es muy poco probable, porque Balrog es afrodescendiente, y el cuello de Q, cuando es golpeado, es de tez blanca. 

La tercera tampoco puede ser, puesto que Q se sabe que fue un prototipo en las cuales en cierta pista marcada queda con el nombre de "Robotek-Q".

Este personaje es muy similar a la G-Matle (de SNK Playmore), sobre todo, porque lleva una máscara; no se sabe quién es y aparece por distintos lugares (sin saber por qué). Se le puede ver también, a modo de cameo, en el videojuego de lucha Capcom Fighting Jam, en el escenario de New York, en lo alto de una azotea.

Al ser un personaje popular se esperaba su regreso en el crossover de Tekken x Street Fighter, esto debido a que muchos fanáticos lo pedían, sin embargo el productor de Tekken , desmintió esto diciendo que "al personaje no se le vería en este juego y que Capcom también lo quería así".

Personajes de Street Fighter

en:List of Street Fighter characters#Q